Хесус «Джесси» Эрнесто Пинтадо Андраде (; 12 июля 1969 — 27 августа 2006) — американский рок-музыкант мексиканского происхождения, выступавший в качестве гитариста в группах Terrorizer, Brujeria, Lock Up и Napalm Death.

Биография 
Пинтадо родился в Мексике, но переехал в раннем возрасте в США. Он начинал свою карьеру в грайндкор-группе Terrorizer, приняв участие в записи альбома World Downfall (дебютного для Пита Сэндовала, который вскоре ушёл в Morbid Angel). Пинтадо приписывают изобретение термина «грайндкор» (в 1983 году), которым он описывал музыкальную «смесь шума и хаоса», называя так стиль своей группы.

Долгое время Пинтадо жил в городе Хантингтон-Парк (штат Калифорния), а его домашний адрес был изображён на буклете, прилагавшемся к CD-диску World Downfall. Вскоре Пинтадо уехал в Бирмингем, где стал участником группы Napalm Death, заменив Билла Стира в группе перед запись альбома Harmony Corruption. В 2004 году Пинтадо ушёл из Napalm Death и возродил группу Terrorizer, пригласив Тони Нормана из группы Monstrosity и Энтони Резхоука из Resistant Culture (он и Пит Сэндовал были единственными участниками оригинального состава).

Также Пинтадо играл в группах Lock Up и Brujeria, в которых играл и бас-гитарист Шейн Эмбери из Napalm Death.

Последним местом жительства Пинтадо был голландский Риддеркерк. Через несколько недель после выхода второго альбома группы Terrorizer Пинтадо скончался в госпитале в результате печёночной недостаточности и последовавшей после диабета комой. Здоровье Пинтадо было подорвано алкоголизмом.

Дискография

Napalm Death

Студийные альбомы 
 Harmony Corruption (1990)
 Utopia Banished (1992)
 Fear, Emptiness, Despair (1994)
 Diatribes (1996)
 Inside the Torn Apart (1997)
 Words from the Exit Wound (1998)
 Enemy of the Music Business (2000)

Синглы 
 Harmony Corruption bonus live EP (EP, 1990)
 Mass Appeal Madness (EP, MOSH46 1991)
 The World Keeps Turning (EP, MOSH65 1992)
 Nazi Punks Fuck Off (EP, MOSH92 1993)
 Hung (EP, 1994)
 More Than Meets the Eye (Promo, 1994)
 Plague Rages (промо, 1994)
 Greed Killing (EP, 1995)
 Cursed to Tour (сплит с At the Gates, 1996)
 In Tongues We Speak (сплит-CD с Coalesce) (MOSH168 1997)
 Breed to Breathe (EP, 1997)
 Leaders Not Followers (EP, 1999)

Сборники Napalm Death 
 Death by Manipulation (MOSH51, Earache 1992)
 The Peel Sessions (1993)
 The Complete Radio One Sessions (2000)
 Noise for Music's Sake (MOSH266, Earache 2003)

Концертные альбомы 
 The Peel Sessions (1989)
 Live Corruption (1990)
 Bootlegged in Japan (1998)
 Punishment in Capitals (2002, CD)

DVD и VHS 
 Live Corruption (VHS, 1991)
 The DVD (DVD, 2001)
 Punishment in Capitals (DVD, 2002)

Terrorizer

Студийные альбомы 
 World Downfall (1989)
 Darker Days Ahead (2006)

Сборники 
 From the Tomb (2003)
 Before the Downfall (2014)

Nausea LA

Синглы 
 Psychological Conflict (1991)

Lock Up

Студийные альбомы 
 Pleasures Pave Sewers (CD, 1999)
 Hate Breeds Suffering (CD, 2002)

Resistant Culture

Студийные альбомы 
 Welcome To Reality (CD, 2005)

Концертные альбомы 
 Live in Japan (CD, 2005)

Brujeria

Студийные альбомы 
 Brujerizmo (CD, 2000)

Сборники 
 Mextremist! Greatest Hits (Kool Arrow Records, 2001)
 The Mexecutioner! - The Best of Brujeria (Roadrunner Records, 2003)
 The Singles (2006)

Примечания

Ссылки 
 Аккаунт Terrorizer на MySpace в память о Пинтадо 

Рок-музыканты США
Гитаристы США
Музыканты дэт-метала